Tavares kan syfta på:

Tavares (musikgrupp)

Geografi

Brasilien 

 Tavares (Paraíba), 
 Tavares (Rio Grande do Sul),

USA 

 Tavares, Florida, countyhuvudort, Lake County,